

Cucina 
Pasticcio – termine riferito a vari tipi di torta salata ripiena, fra cui:
Pasticcio di carne
Pasticcio di verdure
Pasticcio di maccheroni
Pasticcio di maccheroni alla ferrarese – prodotto agroalimentare tradizionale di Ferrara
Pasticcio caggianese – prodotto agroalimentare tradizionale di Caggiano (Salerno)
Pasticcio – nome locale delle lasagne al forno o del timballo in alcune regioni italiane
Pasticcio alla Carlofortina – Cucina tabarchina di Carloforte

Musica 
 Pasticcio – opera composta da pezzi di più compositori, tipica del periodo barocco

Televisione 
 Pasticcio – titolo italiano di una serie televisiva canadese a cartoni animati

Pagine correlate 

 Pastizio